

Musica 
 Jambo – album degli Osibisa del 1992
 Jambo – singolo dei The Adventure del 2007, canzone ufficiale del 21º Jamboree mondiale dello scautismo
 Jambo – singolo delle Pinkish del 2013
 Jambo – singolo di Takagi & Ketra del 2019

Persone 
 Emmanuel Jambo – fotografo sudsudanese
 Linda Jambo – scacchista malawiana
 Stefan Jambo – ex calciatore tedesco
 Suzanne Jambo – politica e attivista sudsudanese

Altro 
 Jambo! – saluto swahili
 Jambo – gorilla dello zoo di Jersey
 Jambo – gioco da tavolo del 2004
 Jambo – programma televisivo britannico andato in onda dal 1969 al 1971